Edward Law (1. baron Ellenborough) (1750–1818) – brytyjski sędzia i polityk, przewodniczący Sądu Ławy Królewskiej
 Edward Law (1. hrabia Ellenborough) (1790–1871) – brytyjski arystokrata i polityk, członek stronnictwa torysów i Partii Konserwatywnej, minister w rządach księcia Wellington, Roberta Peela i lorda Derby’ego
 Edward Law (5. baron Ellenborough) (1841–1915)